Pardes bezeichnet:
 Pardes (Film), indischer Film  
 PaRDeS, Akronym für die klassische jüdische Form der Bibelauslegung

PARDES